Virgin Steele:

 Virgin Steele — американская рок-группа, играющая классический хэви-метал/американский пауэр-метал.
 Virgin Steele — дебютный студийный альбом американской хеви-метал-группы Virgin Steele.